

Persone 
 Bharati Mukherjee – scrittrice statunitense d'origine bengalese
 Hrishikesh Mukherjee, noto popolarmente come Hrishi-da – regista indiano
 Kajol Mukherjee,  detta Kajol – attrice indiana
 Pranab Mukherjee – politico indiano
 Rani Mukherjee – attrice indiana
 Siddhartha Mukherjee – medico e saggista indiano, naturalizzato statunitense
 Tanisha Mukherjee – attrice indiana
 Tanuja Mukherjee, più nota come Tanuja – attrice indiana

Altro
 25629 Mukherjee – asteroide della fascia principale